Molvice je lahko:
 Molvice, Samobor (Hrvaška)
 Molvice, Kalinovac (Hrvaška)